Браш може да се односи на:

 Браш (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Браш (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома